Stora Hamnholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Hamnholmen, Nagu, Åboland, 
 Stora Hamnholmen, Raseborg, Nyland, 
 Stora Hamnholmen (vid Porkala, Kyrkslätt), Nyland, 
 Stora Hamnholmen (vid Bylandet, Kyrkslätt), Nyland,

Se även
Hamnholmen
Lilla Hamnholmen

Robotskapade Finlandförgreningar